

Miejscowości i ich części w Polsce  
 Wg TERYT jest ich 10, w tym 5 podstawowych
 Modrzewie – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. lwóweckim, w gminie Wleń 
 Modrzewie – kolonia wsi Czermno w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. lipnowskim, w gminie Skępe
 Modrzewie – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sierpeckim, w gminie Szczutowo 
 Modrzewie – część wsi Suków w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Daleszyce
 Modrzewie – część wsi Bardo w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Raków
 Modrzewie – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. starachowickim, w gminie Pawłów 
 Modrzewie – część wsi Konieczno w woj. świętokrzyskim, w pow. włoszczowskim, w gminie Włoszczowa
 Modrzewie – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. wągrowieckim, w gminie Damasławek
 Modrzewie – część wsi Stępuchowo w woj. wielkopolskim, w pow. wągrowieckim, w gminie Damasławek
 Modrzewie – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. goleniowskim, w gminie Goleniów

Zobacz też 
 Węgrzynowice-Modrzewie